Bellwidt ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bellwidt (vor 1894–1924), deutscher Sänger und Gesangspädagoge
 Emma Bellwidt (1879–1937), deutsche Opernsängerin (Sopran)